Ehrenthal steht für:

 Ehrenthal (Sankt Goarshausen), Stadtteil von Sankt Goarshausen im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Ehrenthal (Gemeinde Klagenfurt), Katastralgemeinde von Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten

Ehrenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Karl Platz von Ehrenthal (1663–1722), Landeshauptmann, kaiserlich königlicher Rat und Stifter bzw. Erbauer sakraler und bürgerlicher Bauten
 Kurt Possanner von Ehrenthal (1898–1933), österreichischer Agent im Dienst des sowjetischen Geheimdienstes
 Mathilde von Ehrenthal (1852–1903), deutsche Theaterschauspielerin und Opernsängerin (Sopran), siehe Mathilde Löffler
 Oskar von Ehrenthal (1854–1921), deutscher Militär

Siehe auch:
 Ehrental